Strašice est un toponyme qui peut désigner :

Strašice, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Strašice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie